Spring Mill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Spring Mill (Kentucky)
 Spring Mill (New Jersey)
 Spring Mill (Ohio)
 Spring Mill (Pennsylvania)
 Spring Mill Estates, Indiana
 Spring Mill Village, Indiana
 Spring Mill Woods, Indiana

Siehe auch:
 Spring Mills